Jiaobei bezeichnet:

 Jiaobei (Funan) (焦陂镇), Großgemeinde im Kreis Funan in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiaobei (Jianghai) (滘北街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianghai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiaobei (Jiaocheng) (蕉北街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiaocheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiaobei (Jiaozhou) (胶北街道), Straßenviertel der Stadt Jiaozhou in der chinesischen Provinz Shandong